Municipio de Dublin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dublin (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Dublin (condado de Swift, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Swift.
 Municipio de Dublin (condado de Mercer, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Dublin (condado de Fulton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Dublin (condado de Huntingdon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon.